Spider-Woman (la « Femme araignée ») est le nom de plusieurs personnages de fiction féminins successifs évoluant dans  l'univers Marvel de la maison d’édition Marvel Comics et qui ont donné lieu à plusieurs séries de comics et de dessins animés relatant leurs aventures :
 Jessica Drew, créée en 1977, actuellement membre des Nouveaux Vengeurs.
 Julia Carpenter / Arachne, créée en 1984, ancien membre de la Freedom Force avec d'autres anciens de la Confrérie des Mauvais Mutants, mais aussi des Vengeurs ou des Défenseurs Secrets. Elle fait actuellement partie de l'équipe canadienne : Omega Flight.
 Martha (Mattie) Franklin, créée en 1998 par John Byrne, que l'on a vue dans la série Alias.
 Charlotte Witter, une super-vilaine, créée en 1999, par  et John Byrne, qui vole les pouvoirs des trois autres Spider-Women.
 Veranke, la reine des Skrulls, créée en 2008, qui enlève Jessica Drew et prend sa place au sein des Nouveaux Vengeurs.

Une Ultimate Spider-Woman fait son apparition en 2006 dans la série Ultimate Spider-Man (numéro 98). Il s'agit, en fait, d'un clone féminin de Peter Parker dont on a modifié le sexe génétiquement et qui se fait appeler Jessica Drew.

Jessica Drew 

Poussé par le président de Marvel Comics, l'auteur Archie Goodwin crée le personnage dans Marvel Spotlight 1 #32 on the Spider-Woman () avec les artistes Jim Mooney & Sal Buscema. Dans cette histoire, Arachnée est un agent de l'organisation HYDRA, chargée de tuer Nick Fury. À la fin de l'épisode, elle prend sa liberté en décidant de s'appeler désormais Spider-Woman. Son origine  provient d'une mutation causée par une araignée. 6 mois après, elle réapparaît dans 4 épisodes de Marvel Two-In-One où elle découvre que son histoire est toute différente.

La véritable origine des pouvoirs de Jessica Drew est révélée dans Spider-Woman #1 (). Elle apprend avoir été exposée, enfant, à de l'uranium radioactif et que son père lui a injecté un sérum expérimental élaboré à partir de sang d'araignée irradié pour la soigner. Jessica Drew découvre qu'elle peut voler, rester accrochée aux murs, projeter des décharges bio-électrique de "venin", atteindre des vitesses surhumaines, être immunisée contre tout poison, produire de façon illimitée des toiles normales ou d'énergies et avoir un sixième sens accru. Elle émet également des phéromones qui séduisent les hommes.

La série Spider-Woman dure 50 numéros (1978-1983). L'origine de Spider-Woman est réécrite, amplifiée et modifiée plusieurs fois. En 1979, elle a droit à son propre dessin animé.

Tombée dans le coma, Jessica Drew est ranimée par les Vengeurs mais sans ses pouvoirs, alors perdus dans le processus. Jessica Drew, sans ses pouvoirs, continue son existence dans le civil comme détective privée à San Francisco bien qu'elle travaille plus tard dans la cité asiatique de , un emploi qui la met en contact avec Wolverine à plusieurs reprises.

Dans la série New Avengers, parue en 2005, un agent de HYDRA propose à Jessica Drew de lui rendre ses pouvoirs si elle accepte de rejoindre le SHIELD et de travailler comme agent-double. Sachant qu'elle serait tuée si elle refusait, Jessica accepte le long processus de 17 mois pour retrouver ses pouvoirs. Elle contacte le SHIELD et se retrouve affectée à la prison de haute sécurité du Raft et elle rejoignt les Nouveaux Vengeurs. Elle révéle à Captain America qu'elle est un agent double travaillant pour le SHIELD et pour HYDRA.
Dans l'arc narratif Secret Invasion, publié en 2008, il est révélé qu'avant la formation des Nouveaux Vengeurs, Jessica Drew a été enlevée par une cellule Skrull au sein de HYDRA et remplacée par leur reine Veranke peu avant Civil War. À la fin de Secret Invasion, après la défaite des Skrulls, la véritable Jessica Drew est libérée par les Nouveaux Vengeurs.

En , Marvel publie Spider-Woman : Origins, une mini-série en 5 épisodes écrite par Brian Bendis.

Julia Carpenter / Arachne 

La deuxième Spider-Woman est Julia Carpenter. Apparue dans Marvel Super-Heroes Secret Wars #6-7 (octobre-), elle porte un costume noir avec un symbole d'araignée blanc. Ses pouvoirs provennent de l'exposition à un venin d'araignée. Elle peut adhérer aux murs et aux plafonds et créer des toiles d'énergie, avait une force et une vitesse accrues. Elle devient membre de la Freedom Force avec d'anciens membres de la Confrérie des Mauvais Mutants, mais aussi des Vengeurs ou des Défenseurs Secrets. Sa carrière tourne court lorsqu'une adversaire, Charlotte Witter, se faisant appeler Spider-Woman, lui vole ses pouvoirs.

Elle se retire pour élever sa fille.

En tant que Spider-Woman, Julia Carpenter fait des apparitions régulières dans les Vengeurs de la Côte Ouest et dans Force Works. Elle a sa propre mini-série : Spider-Woman # 1-4 en 1993-1994.

C'est sous le nom d'Arachne qu'elle apparaît dans la série Ms. Marvel (2006). Elle fait partie de l'équipe Omega Flight et apparaît dans Marvel Comics presents.

Durant les évènements du Gant, et le complot de la famille Kraven, Julia recevra les pouvoirs de Madame Web quand celle-ci est tuée par la femme de Sergei Kravinoff. Elle offrira son costume noir à Anya Corazon.

Martha Franklin (Mattie) 

Martha Franklin est une adolescente qui récupéra les pouvoirs de la précédente Spider-Woman au cours d'un rituel organisé par Norman Osborn. La troisième série Spider-Woman s'étend sur 18 numéros (1999-2000).

À la mort de ses parents, elle est adoptée par J. Jonah Jameson. Dans la série Alias, elle apparaît comme une droguée aux mains de son revendeur qui utilise son corps pour créer une drogue. Avec l'aide de Jessica Jones et de Jessica Drew, elle va tenter de s'en sortir et combattre les trafiquants à Los Angeles avec les Loners, des super-héros ayant abandonné leur carrière. La collaboration se déroule mal et de retour à New-York, elle est capturée pour être sacrifiée afin de ressusciter Kraven le chasseur.

Charlotte Witter (1999-2000) 
Charlotte Witter reçoit ses pouvoirs du docteur Octopus pour tuer l'Araignée. Il lui donne aussi le pouvoir de drainer les capacités des autres Spider-Women, mais elle perd ce pouvoir une fois vaincue par Martha Franklin.

Elle est créée par   et John Byrne dans Amazing Spider-Man 2 #5-6 (1999). Elle  apparaît ensuite dans Peter Parker: Spider-Man #5 (1999), Amazing Spider-Man #455 (2000) et Spider-Woman #1-2 et #8-9 (2000).

Spider-Girl 

May Parker est la fille de Peter Parker et de Mary Jane Watson dans le futur. Elle développe des signes d'une vitesse et d'une force accrues. Elle emprunte un des costumes de son père et commence une carrière d'héroïne sous le nom de Spider-Girl.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Les Daniels : Marvel, five fabulous decades of the world's greatest comics (1991) (avec une introduction de Stan Lee), pp. 182–183 
  David A. Roach et Gina Renee Misiroglu :  The superhero book : The Ultimate Encyclopedia of Comic-Book Icons and Hollywood Heroes (2004), article Spider-Woman  
  Essential Official Handbook of the Marvel Universe (OHOTMU), tomes 1 et 2 (1987, 2006), articles Jessica Drew et Spider-Woman

Liens externes 
 Fiche biographique de Spider-Woman (Carpenter)
 Fiche biographique de Spider-Woman (Drew)

Membre des Vengeurs
Série de comics Marvel
Série dérivée de Spider-Man
Personnage de Spider-Man
Agent du SHIELD